Terremoto del Sannio del 1688
 Terremoto della Romagna del 1688